Onderdistrict in Indonesië
 Sumber (onderdistrict van Rembang), een onderdistrict van het regentschap Rembang in de provincie Midden-Java
 Sumber (onderdistrict van Probolinggo), een onderdistrict van het regentschap Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Sumber (onderdistrict van Cirebon), een onderdistrict van het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sumber (Banjarsari), een plaats in het regentschap Surakarta in de provincie Midden-Java
 Sumber (Dukun), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Sumber (Pituruh), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Sumber (plaats in Rembang), een plaats in het regentschap Rembang in de provincie Midden-Java
 Sumber (Simo), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
 Sumber (Trucuk), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
 Sumber (Sumber, Probolinggo), een plaats in het regentschap Probolinggo in de provincie Midden-Java
 Sumber (Karangan), een plaats in het regentschap Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Sumber (Pangkur), een plaats in het regentschap Ngawi in de provincie Oost-Java
 Sumber (Sanankulon), een plaats in het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
 Sumber (plaats in Cirebon), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
Plaats in Kroatië
 Šumber, een plaats in de gemeente Sveta Nedelja in de provincie Istrië